Badaling (kinesiska: 八达岭, 八达岭镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i Peking storstadsområde, i den nordöstra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Peking. Badaling är känd för att sektionen Badaling av Kinesiska muren som passar preses söder om köpingen.

Badaling ligger  meter över havet och antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Terrängen runt Badaling är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Badaling. Runt Badaling är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Kangzhuang,  km väster om Badaling. I omgivningarna runt Badaling växer i huvudsak buskskog.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Peking
WP:Projekt Kina